Монреаль административно делится на 19 крупных районов, или округов (), каждый из которых, в свою очередь, подразделяется на небольшие округа.

Многие из этих районов были независимыми городами до января 2002 года, когда они были включены в состав Монреаля в ходе масштабной .

Полномочия 
Районный совет отвечает за:

 противопожарную безопасность
 удаление бытовых отходов и прочего мусора
 финансирование сообщества
 учреждения социального и местного экономического развития
 планирование парков и мест отдыха и их контроль
 культурные и спортивные объекты, организацию спортивных и общественных мероприятий
 поддержание местных дорог
 выдачу разрешений
 общественные консультации по внесению изменений в устав городского планирования
 распространение информации среди общественности
 планирование землепользования и развитие района

Список районов Монреаля 

С 2006 года до нынешнего времени Монреаль разделён на следующие районы:

Примечания 

Районы Монреаля